Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Tremp, al Pallars Jussà

NOTA: En aquesta llista ha calgut prescindir de la columna Coordenades perquè, en ser molt llarga, no s'auto-generava correctament. Les coordenades, junt amb tota la informació que de cada ítem hi ha a Wikidada, es poden obtenir clicant al llapis de l'última columna Dades a WD.

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Noguera Pallaresa
 Noguera Ribagorçana

antic assentament

borda

camí

casa

castell

collada

cova

curs d'aigua

edifici

entitat de població

escut d'armes

església

estació de ferrocarril

font

granja

indret

masia

molí hidràulic

muntanya

plaça

pont

serra

trull

vèrtex geodèsic

Misc 

Tremp
Geografia de Tremp